Solbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Solbjerg (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn, Hjørring Kommune
 Solbjerg (Bårse Sogn) – en bebyggelse i Bårse Sogn, Vordingborg Kommune
 Solbjerg - et gammelt navn navn for Valby Bakke og Frederiksberg Bakke
 Solbjerg (Frederiksberg Kommune) – en nedlagt landsby på det nuværende Frederiksberg
 Solbjerg Station – tidligere navn på Fasanvej Station på Frederiksberg.
 Solbjerg (Kalundborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Solbjerg Sogn, Kalundborg Kommune
 Solbjerg (Morsø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Solbjerg Sogn, Morsø Kommune
 Solbjerg (Rebild Kommune) – et areal, en bebyggelse og et ejerlav i Solbjerg Sogn, Rebild Kommune
 Solbjerg Station (Himmerland)
 Solbjerg Stationsby – en landsby i Himmerland.
 Solbjerg (Skads Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skads Sogn, Esbjerg Kommune
 Solbjerg (Århus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn, Tiset Sogn og Vitved Sogn – Aarhus Kommune
 Solbjerg Sø er en sø, hvis ene ende er ved Solbjerg.